Abdali peut désigner :
 Al-Abdali, un district d'Amman, en Jordanie ;
 les Abdâlî, une tribu afghane de l'ethnie pachtoune ;
 , un missile balistique pakistanais.